Un equipaggio tutto matto (McHale's Navy) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1962 al 1966
Marinai, topless e guai (McHale's Navy) – film statunitense del 1964 diretto da Edward Montagne
La mia flotta privata (McHale's Navy) – film statunitense del 1997 diretto da Bryan Spicer